Рурский университет в Бохуме (, сокр. RUB) — первый новый университет, открывшийся в послевоенной Германии. Был основан в 1962 году, но учебный процесс в университете начался в 1965 году.

Университет одним из первых университетов ФРГ ввёл практику присвоения стандартных степеней бакалавра и магистра.

На январь 2007 года в университете обучалось 33 685 студентов и около 4 000 преподавателей (400 профессоров). На октябрь 2011 года в университете обучается 34 024 студентов (48% — женщины).

Рурский университет тесно связан с Русско-Германским институтом науки и культуры МГУ им. М. В. Ломоносова. Здесь действует Институт русской культуры имени Ю. М. Лотмана.

У Рурского университета имеется собственная академическая клиника — Клиника Кнаппшафт Дортмунд.

Университет входит в ассоциацию университетов Европы Утрехтская сеть и в Университетский альянс Metropole Ruhr (Universitätsallianz Metropole Ruhr, UAMR). В рамках альянса студенты и аспиранты получают единый студенческий билет и могут посещать занятия и библиотеки трёх университетов: Рурского университета в Бохуме, Технического университета в Дортмунде и Университета в Дуйсбурге-Эссене.

Факультеты 

Всего в университете 20 факультетов:

 Факультет биологии и биотехнологии;
 Восточноазиатский факультет;
 Факультет геологии и географии;
 Исторический факультет;
 Математический факультет;
 Медицинский факультет;
 Механико-инженерный факультет;
 Факультет общественных наук;
 Психологический факультет;
 Строительный факультет;
 Факультет католической теологии;
 Факультет протестантской теологии;
 Факультет физики и астрономии;
 Филологический факультет;
 Факультет физкультуры и спорта;
 Факультет философии, педагогики и журналистики;
 Факультет химии и биохимии;
 Экономический факультет;
 Факультет электроники и информатики;
 Юридический факультет.

Международное сотрудничество
Процент иностранных учащихся различается от факультета к факультету, но в среднем составляет около 10%. Ведётся обучение и на английском языке. Активно приглашаются научные работники из-за рубежа для участия в исследовательских проектах и преподавания.

В установлении научных и образовательных контактов Рурского университета с университетами стран Северной и Южной Америки, а также Восточной Европы информационную и организационную помощь оказывают координационные бюро ConRuhr. Такое бюро, занимающееся сотрудничеством с российскими вузами, есть в Москве.

Примечания

Ссылки 

 Ruhr-Universitat Bochum Website